Die Fußball-Landesliga Rheinhessen/Nahe 1950/51 war die zweite Spielzeit der höchsten Amateur-Spielklasse des Südwestdeutschen Fußballverbandes für den Raum Rheinhessen/Nahe. Die Liga war unterhalb der damaligen Oberliga Südwest angesiedelt. 

Die SpVgg Weisenau wurde Meister und stieg in die Oberliga Südwest auf. Hassia Bingen, der VfR Kirn und der 1. FC Idar wurden in die neugegründete 2. Liga Südwest aufgenommen. Der TuS Tiefenstein stieg aus der Landesliga ab. Als Aufsteiger wurden SV Alemannia Waldalgesheim, FVgg Mombach 03, VfL Algenrodt und VfR Baumholder aufgenommen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Amateurmeister im Südwesten seit 1945, Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken

1950
Landesliga Rheinhessen 1950
Landesliga Rheinhessen 1950